Sharpsburg (Carolina del Nord)
 Sharpsburg (Geòrgia)
 Sharpsburg (Iowa)
 Sharpsburg (Kentucky)
 Sharpsburg (Maryland)
 Sharpsburg (Pennsilvània)